Duncan – miejscowość w Kanadzie
Miejscowości w USA:
 Duncan – miejscowość w stanie Arizona, w hrabstwie Greenlee
 Duncan – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Bolivar
 Duncan – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Platte
 Duncan – jednostka osadnicza w stanie Iowa, w hrabstwie Hancock
 Duncan – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Stephens
 Duncan – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Spartanburg
Gminy w USA:
 Duncan (ang. Duncan Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Monroe
 Duncan (ang. Duncan Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Mercer
 Duncan (ang. Duncan Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Houghton
 Duncan (ang. Duncan Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Sullivan
 Duncan (ang. Duncan Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Tioga